Боливию по сравнению со её соседями иммиграция затронула в меньшей степени. Тем не менее, небольшие группы немцев, испанцев, итальянцев, а также небольшая югославская община и другие народности проживают в этой стране. Баски были одной из крупнейших испанских и европейских народностей, иммигрировавших в страну с конца 16 по начало 20 века. Большинство из них были пастухами и работали на ранчо, в боливийской скотоводческой промышленности.

Также как и другие латиноамериканские страны, в Боливии есть небольшая группа иммигрантов из Японии. Начиная с 1899 года в страну потянулся небольшой поток японцев, который продолжался до 1970-х годов. Небольшие японские общины были сформированы в департаменте Санта-Крус. Другие восточные азиаты (тайваньцы и китайцы, и ближневосточные ливанцы и сирийцы) создали свои общины в Боливии к концу 20 века. В течение 20 века в Боливии также сформировалась небольшая еврейская община, состоящая в основном из евреев ашкеназов.

Страна происхождения боливийских резидентов 
Согласно 2001 Census 87 338 боливийских резидентов были рождены за пределами Боливии. Эти граждане представляют 1,06 % от всего населения страны.

Примечания 

История Боливии
Боливия
Иммиграция в Боливию